John Love, zimbabvejski dirkač Formule 1, * 7. december 1924, Bulawayo, Zimbabve, takratna Rodezija, † 25. april 2005, Bulawayo, Zimbabve.

John Love je pokojni zimbabvejski dirkač Formule 1. Kar šestkrat zapored je osvojil prvenstvo Južnoafriške Formule 1, med sezonama 1964 in 1969. Med sezonama  in  je nastopil tudi na desetih dirkah Formule 1, devetkrat je bila to dirka za Veliko nagrado Južne Afrike, enkrat pa za Veliko nagrado Italije v sezoni 1964, ko pa se ni kvalificiral na dirko. Le enkrat se mu je uspelo prebiti med dobitnike točk, in sicer na dirki za Veliko nagrado Južne Afrike v sezoni 1967, ko je z drugim mestom postavil daleč najboljši rezultat kariere. Leta 2005 je umrl v Bulawayu.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Zimbabvejski dirkači
Zimbabvejski vozniki Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Privatniki Brabhama Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki Marcha Formule 1
Privatniki Surteesa Formule 1